Bichler est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), joueur allemand de football
Heinrich Bichler (XVe siècle), peintre suisse
 (né en 1959), tireur sportif allemand
 (1895-1961), homme politique américain dans le Wisconsin
 (né en 1974), entraineur israélien de tennis paralympique
, économiste et professeur israélien
Timo Bichler (né en 1999), coureur cycliste allemand
 (1870-1926), homme politique américain dans le Wisconsin

Voir aussi

Homonymie de patronyme